Jordanie
 Abila de la Décapole (actuellement Quwayliba), à la latitude du lac de Tibériade ;
 Abila de Pérée (actuellement Abil az-Zayt), à la latitude d'Amman. 

Syrie
 Abila de Lysanias (actuellement Suq Wadi Barada), au nord-ouest de Damas, dans la gorge du Barada.

Homonymie de localités